Kriegerdenkmal Schartau steht für:

 Kriegerdenkmal Schartau (Burg), in Schartau bei Burg, Sachsen-Anhalt
 Kriegerdenkmal Schartau (Rochau), in Schartau bei Rochau, Sachsen-Anhalt